Højby har flere betydninger:
 Højby (Odder Kommune) – en bebyggelse i Gosmer Sogn og Halling Sogn – Odder Kommune
 Højby (Odense) – en bebyggelse og et ejerlav i Højby Sogn, Odense Kommune
 Højby (Odsherred Kommune) – en by og et ejerlav i Højby Sogn, Odsherred Kommune
 Højby (Rorup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rorup Sogn, Lejre Kommune
 Højby (Sønder Borris Sogn) – en bebyggelse i Sønder Borris Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune

Se også:
 Højbyen (Kalundborg) – den gamle bydel i Kalundborg
 Højbygaard – en hovedgård i Tågerup Sogn på Lolland